Луитпольд — имя, вариант имени Леопольд:

 Луитпольд (ум. 907) — первый правитель Баварии.
 Луитпольд (1821—1912) — регент Баварии.
 Луитпольд (ум. 1090) — герцог Каринтии из рода Эппенштейн.
 Луитпольд Баварский (род. 1951) — немецкий дворянин, член Баварского королевского дома Виттельсбахов.
 Луитпольд Эмануэль Баварский (1890—1973) — герцог Баварский

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки